Die CIMB Malaysian Open Squash Championship 2007 fanden vom 23. bis 28. Juli 2007 in Kuala Lumpur, Malaysia statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2006/07 und gehörte zur Wertungskategorie 4 Star. Das Turnier der Damen war Teil der WSA World Tour 2006/07. Die Preisgelder betrugen jeweils 43.000 US-Dollar.
 
Titelverteidiger waren Adrian Grant bei den Herren und Nicol David bei den Damen. Grant erreichte in diesem Jahr das Viertelfinale. Mohd Azlan Iskandar besiegte im Endspiel Stewart Boswell mit 13:11, 11:8 und 11:4. Bei den Damen setzte sich erneut Nicol David durch, sie gewann gegen Tania Bailey mit 9:4, 9:3 und 9:2.
 
Die Teilnehmerfelder der Herren- und Damenkonkurrenz bestand aus je 16 Spielern, davon waren je vier Plätze für Qualifikanten vorgesehen. Die jeweils acht besten Spieler wurden gesetzt. Per Wildcard erhielten Mohd Nafiizwan Adnan und Tricia Chuah jeweils einen Startplatz im Hauptfeld.

Herren

Setzliste

Ergebnisse

Damen

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Ergebnisse der Herren auf squashinfo.com (englisch)
 Ergebnisse der Damen auf squashinfo.com (englisch)

PSA World Tour 2006/07
WSA World Tour 2006/07
2007